Campyloderes är ett släkte av djur som beskrevs av Carl Zelinka 1913. Campyloderes ingår i familjen Centroderidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pansarmaskar
Campyloderes